Lom je lahko:

 lom, fizikalni pojav
 lom svetlobe, fizikalni pojav
 lom, starejši izraz za kamnolom
 lom: v geografiji področje, kjer ravninsko površje hitro preide v strmino

  ime več naselij v Sloveniji:
 Lom, občina Mežica
 Lom pod Storžičem, občina Tržič
 Lom nad Volčo, občina Gorenja vas-Poljane 
 Kanalski Lom, občina Tolmin
 Tolminski Lom, občina Tolmin

 Počivališče Lom na slovenski avtocesti A1 pri Logatcu
 Lom, vrh v masivu Snežnika (1484 m)

 ime naselij izven Slovenije:
 Lom - mesto v Bolgariji
Lom - naselje in občina na Norveškem